

En géographie 
 Tallud-Sainte-Gemme est une commune de la Vendée
 Le Tallud est une commune des Deux-Sèvres

Homonymie de toponyme